El nombre lapacho rosado puede referirse a:

 Handroanthus impetiginosus;
 Handroanthus heptaphyllus, también llamado lapacho negro.

Árboles ornamentales